Капитал се може односити на:

 Капитал – вредност (актива) која се користи ради стварања нове вредности.
 Капитал – богатство у форми новца, имовине или људских ресурса а у поседу појединца или корпорације.
 Капитал – књига коју је написао Карл Маркс (1867), у којој објашњава своју економску теорију.